Такмичење у бацању копља у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржана је 5. и 6. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светског првака из Лондона 2017. бранио је Јоханес Фетер из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовала су 32 атлетичара из 22 земље. 

 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (4)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (3)
 (2)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 26. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у бацању копља пре првенства (27. септембар 2019), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2019.

Квалификациона норма

Сатница 

''Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 5. октобра 2019. године. У квалификацијама 32 такмичара подељени су у две групе са по 16 такмичара. Квалификациона норма за финале износила је 84 метра (КВ), коју је пребацило 7 такмичара а 5 се пласирало на основу постигнутог резултата.,,

Почетак такмичења:Група А у 16:30, група Б у 18:00 по локалном времену.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 6. октобра 2019. године у 19:55 по локалном времену.,,

1Повукао се са такмичења

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019.
 Резултати у бацању копља за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном